Negrean este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Sava Negrean Brudașcu (n. 1947), cântăreață română
 Tiberiu Negrean (n. 1988), jucător român de polo pe apă

Vezi și 
 Negrea
 Negreanu

Nume de familie românești